

Sigle 
 Hrvatska nogometna liga – Massima serie del campionato croato di calcio dal 2022

Codici 
 HNL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America
 HNL – codice valutario ISO 4217 della Lempira honduregna, valuta dell'Honduras